Trattato di Barcellona (1493) – Tra Carlo VIII e l'Aragona
 Trattato di Barcellona (1529) – Tra Carlo V e papa Clemente VII